Telek-Sümegi Éva, született Sümegi Éva (Budapest, 1978. augusztus 17. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd. Jelenleg az Astra HFC játékosa. Férje Telek András, válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása

Klubcsapatban
A László Kórház csapatában kezdte a labdarúgást, majd a Femina együttesében folytatta pályafutásását. 1996 és 2008 között nyolc bajnoki címet szerzett a csapattal. 2013-tól az Astra játékosa.

A válogatottban
1998 és 2008 között 57 alkalommal szerepelt a válogatottban és két gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02, 2002–03, 2005–06, 2006–07, 2007–08
 2.: 1999–00, 2012–13
 3.: 1998–99, 2004–05
 Magyar kupa
 győztes: 1996
 döntős: 2002, 2013
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1997

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1978-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A László Kórház labdarúgói
A Femina labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói